Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Астон Вилла» и их главных достижений с 1874 года и по настоящее время.
С 1874 по 1934 год клуб избирал специальный комитет, секретарь которого обладал полномочиями главного тренера команды. В этот период у клуба было два секретаря: Джордж Рэмзи и Ви Джей Смит. Под руководством Рэмзи, который был секретарём «Астон Виллы» на протяжении 42 лет, клуб 6 раз становился чемпионом Англии, а также 6 раз выигрывал Кубок Англии. Первым главным тренером клуба после отмены звания секретаря стал Джимми Макмаллан в 1934 году. В 1990 году «Астон Вилла» стала первым клубом из высшего дивизиона, назначившим на должность главного тренера специалиста из-за пределов Британских островов: им стал Йозеф Венглош.

Список тренеров 
В данный список не включены временно исполнявшие обязанности главного тренера.

Данные приведены по состоянию на 10 ноября 2022 года. Учитываются только официальные матчи.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

 
Астон Вилла